Honkanen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1960), copilote de rallye finlandais
 (né en 1979), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1980), sprinteur céiste finlandais
 (né en 1996), joueur finlandais de hockey sur glace
 (1938-2020), cycliste finlandais
Riikka Honkanen (née en 1998), skieuse alpine finlandaise
 (né en 1927), skieur finlandais
 (1908-1999), homme politique finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois